Tizac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tizac-de-Curton, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Tizac-de-Lapouyade, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,